Lotti Höner (1928-), Zwitserse kunstschaatsster
 Marvin Höner (1994-), Duits voetballer

Achternaam